Качино — название населённых пунктов:
 
 Качино — деревня в Минском районе Минской области Белоруссии.
 Качино — деревня в Чернушинском районе Пермского края России.